Партизанский — посёлок в Солонешенском районе Алтайского края. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Сибирячихинский сельсовет.

История 
Образован как Партизанская ферма совхоза «Сибирячихинский».

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Солонешенского района